Le qualificazioni del singolare  del Waldbaum's Hamlet Cup 2000 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Waldbaum's Hamlet Cup  2000 prevedevano 48 partecipanti di cui 6 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Dominik Hrbatý (Qualificato)
 Bohdan Ulihrach (ultimo turno)
 Jiří Vaněk (ultimo turno)
 Christophe Rochus (primo turno)
 André Sá (secondo turno)
 Paradorn Srichaphan (secondo turno)

 Ivan Ljubičić (ultimo turno)
 Adrian Voinea (primo turno)
 Davide Sanguinetti (Qualificato)
 Juan Antonio Marín (primo turno)
 Stéphane Huet (primo turno)
 Stéphane Huet (primo turno)

Qualificati 

 Dominik Hrbatý
 Eric Taino
 Davide Sanguinetti

 Attila Sávolt
 Fernando Meligeni
 Scott Humphries

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Collegamenti esterni 

Waldbaum's Hamlet Cup 2000
ATP Tour 2000